Підземелля - приміщення, печера під земною поверхнею.
 «Підземелля відьом» - радянсько-чехословацький науково-фантастичний фільм 1990 року за однойменною повістю Кіра Буличова.